Les élections municipales françaises des 9 et  qui se sont tenues dans la ville de Vannes ont vu s'opposer au premier tour la liste de François Goulard, maire sortant, à une liste de "Gauche" ainsi qu'à une liste sans étiquette représentée par l'association Vannes Projet Citoyen. Le second tour a été marqué par la victoire de la liste de François Goulard contre une liste d'union formée par les deux listes d'opposition présentent au premier tour.

État des lieux

Enjeux

Mode de scrutin

Candidats de droite

Union pour un mouvement populaire

MoDem

Candidats de gauche 
C'est dans la liste "Vannes 2008 Agir et Vivre Ensemble" dirigée par Nicolas Le Quintrec que se sont rassemblés les candidats représentatifs des divers partis classés à gauche de l'échiquetier politique. Cette liste est composée de trois partis politiques nationaux ainsi que d'un parti politique régional.

Parti Socialiste

Les Verts

Union démocratique bretonne

Parti radical de gauche

Autres candidats

Vannes Projet Citoyen 
Vannes Projet Citoyen (VPC) n'est pas un parti politique mais une association loi 1901 qui selon ses statuts, a pour "objet de construire un projet et un programme pour la ville de Vannes, dans le cadre d’une démarche participative du plus grand nombre, pour alimenter la réflexion sur l’avenir et la gestion de la ville de Vannes."Cependant, on y trouve des militants actifs de l'extrême gauche dont certains proches ou affiliés à la LCR.

Les résultats

Premier tour, 9 mars 2008

Résultats détaillés

Résultats généraux

Entre-deux tours

Second tour, 16 mars 2008

Résultats généraux 

François Goulard et ses colistiers de la liste Vannes avec Vous ont remporté les élections municipales le .
La liste du maire sortant, a obtenu 51,59 % des suffrages, au terme d’un second tour d’élection qui l’opposait à la liste Votez Pour Changer, formée le  au soir par la fusion entre les listes Vannes 2008, conduite par Nicolas Le Quintrec et Vannes Projet Citoyens, conduite par Marion Le Berre. Avec un taux de 64.13% (soit 21 703 votes) au second tour contre 58,88 % au premier tour, l'équipe du maire sortant a obtenu 1 915 voix de plus qu’au premier tour atteignant les 10 950 voix (contre 48.1% pour la liste d'opposition soit 10 275 voix). François Goulard, reconduit pour six ans à la tête de la mairie de Vannes, le  lors de l’installation officielle du nouveau conseil municipal, dispose d’une majorité de 34 sièges contre 11 pour l’opposition.

Composition du Conseil Municipal 
 
Ci-dessous la composition du conseil municipal en date d' à la suite de la a scission entre les partenaires de « Votez pour changer ».

Le maire et les 13 adjoints au maire

Conseillers Municipaux de la Majorité

Conseillers Municipaux de l'opposition

Notes et références 

Vannes
Politique à Vannes
Vannes, 2008
Vannes 2008